Joachim Trotti de La Chétardie (sulpicien) (1636-1714) sulpicien, supérieur du séminaire du Puy, puis de Bourges, puis curé de Saint-Sulpice
 Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie (1705-1759) officier et diplomate français

Homonymie de patronyme